En , Młynisko désigne :

 Młynisko,  village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Młynisko,  village de la voïvodie de Łódź,
 Młynisko,  village de la voïvodie de Mazovie,
 Młynisko,  village de la voïvodie de Poméranie.